Andaraí ist die Bezeichnung von

Andaraí (Bahia), eine Gemeinde im brasilianischen Bahia
Andaraí (Rio de Janeiro), ein Stadtteil von Rio de Janeiro